Eerste klasse (1989/1990) była 87. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KV Mechelen. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii